

Geografia 
Fogliano Redipuglia – comune italiano in provincia di Gorizia
Fogliano – frazione di Fogliano Redipuglia
Fogliano – frazione di Reggio Emilia
Fogliano – frazione di Maranello in provincia di Modena
Lago di Fogliano – lago italiano della provincia di Latina
Fogliano – frazione di Cascia in provincia di Perugia
 Fogliano antico villaggio lomellino, nel tempo diventato frazione di Vigevano. Viene suddiviso nelle seguenti due frazioni:
 Fogliano Superiore
 Fogliano Inferiore

Famiglie 
Da Fogliano – nobile famiglia di Reggio Emilia